

Risultati

I test match

Gli altri incontri

Note

Voci correlate 
 New Zealand Cavaliers

Collegamenti esterni